Bodenschatz steht für:
 natürliche Ablagerungen in der Erdkruste 

Bodenschatz ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Bodenschatz (* 1959), deutscher Physiker
 Erhard Bodenschatz (1576–1636), deutscher Pastor, Kantor und Komponist
 Florian Bodenschatz (* 1989), deutscher Radrennfahrer
 Georg Bodenschatz (1717–1797), deutscher protestantischer Theologe
 Harald Bodenschatz (* 1946), deutscher Sozialwissenschaftler und Stadtplaner, Professor für Planungs- und Architektursoziologie an der TU Berlin 
 Herbert Bodenschatz (1903–1972), deutscher Autor
 Karl Bodenschatz (1890–1979), deutscher Offizier, zuletzt General der Flieger und Adjutant von Hermann Göring
 Salomo Heinrich Bodenschatz (1807–1859), deutscher Organist